Smeriglio – minerale di colore nero, varietà granulare del corindone, usato come abrasivo (e relativa tecnica di lavorazione "a smeriglio")
 Smeriglio – nome comune del Lamna nasus, uno squalo della famiglia dei Lamnidi
 Smeriglio – arma da fuoco antica
 Falco smeriglio – nome comune del Falco columbarius, un falco annoverato tra le specie particolarmente protette
 Massimiliano Smeriglio – politico italiano